Natsume kan syfta på:

 Natsume – japanskt namn på en art i familjen brakvedsväxter, se Ziziphus jujuba
 Natsume – en typ av chaki (teburk) använd inom japansk te-ceremoni
 Natsume (företag) – en japansk datorspelsutvecklare

Personer
  – ett japanskt namn
 Natsume Sōseki – en japansk författare
 Masako Natsume – en japansk skådespelare
 Rio Natsume – en japansk gravyridol
 Natsume Sano – en japansk gravyridol